Горіція — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Горіція — провінція в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.